Чубар Влас Якович (1891-1939) — радянський державний та партійний діяч.
 Чубар Людмила Пантеліївна (1944) — українська суддя.
 Чубар Тетяна Миколаївна (нар 1998) — молодший сержант Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Чубар — село, Ордабасинський район, Туркестанська область, Казахстан